Сезон 2018-19 італійської Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, 87-й турнір з моменту започаткування Серії A. Участь у змаганні беруть 20 команд, 3 найгірших з яких за результатами сезону залишать елітний дивізіон. Восьмий титул поспіль здобув Ювентус.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Команди-учасниці 
Команди-учасниці Серії А сезону 2018—2019:

Турнірна таблиця

Результати матчів

Тур за туром 

Оновлено після матчів, зіграних 26 травня 2019.

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири 

Оновлено після матчів, зіграних 26 травня 2019.

Хет-трики 

Оновлено після матчів, зіграних 26 травня 2019.

Примітки

Посилання 
 Серія А на football-italia  
 Серія А на soccerway  

2019
Італія
Італія
2018 в італійському спорті
2019 в італійському спорті